Mrđanovci (Kupres, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres, BiH
 Mrđanovci (Kupres RS, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres (RS), BiH